Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 2005, die neunundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 6. und 12. Juli 2005 in Bogotá, Kolumbien statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die ungeschlagen zum zwanzigsten Mal, zum zehnten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punktenwurde Basketball-Südamerikameister der Damen 2005.

Ergebnisse

Weblinks 
 2005 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Bogotá
Basketballveranstaltung 2005
Südamerikameisterschaft der Damen 2005